Пётр Ива́нович Сморо́дин (1897—1939) — советский партийный деятель, член ВЦИК, один из создателей комсомола, генеральный секретарь ЦК РКСМ (1921—1924). Входил в состав особой тройки НКВД СССР.

Биография 
П. И. Смородин родился в январе 1897 года в селе Боринское (ныне Липецкий район Липецкой области) в крестьянской семье.

С 1911 года рабочий в Петербурге.

В мае 1917 года вступил в РСДРП(б). Участник Октябрьского вооружённого восстания. В 1917 году участвовал в создании Петроградского социалистического союза рабочей молодёжи. В 1918—1920 гг. — помощник начальника партизанского отряда Социалистического союза рабочей молодёжи на Петроградском фронте, комиссар полка.

С 1920 года член ЦК РКСМ, секретарь Петроградского горкома комсомола. В 1921—1924 гг. — 1-й (генеральный) секретарь ЦК РКСМ.

В 1928 году окончил марксистские курсы Коммунистической академии. В 1928—1937 гг. — заведующий организационным отделом, секретарь различных райкомов в Ленинграде, в 1937 году — 2-й секретарь Ленинградского обкома ВКП(б). С 1930 года — кандидат в члены ЦК ВКП(б).

С сентября 1937 года по июнь 1938 года — первый секретарь (и. о. первого секретаря) Сталинградского обкома партии. 12 декабря 1937 года избран депутатом Верховного совета СССР. 7 июня 1938 года назначен первым секретарём Сталинградского горкома ВКП(б).

Входил в состав особой тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30  июля 1937 года № 00447, активно участвуя в сталинских репрессиях в Ленинграде и Сталинградской области.

Решением ЦК ВКП (б) от 16 июня 1938 года освобожден от должности 1-го секретаря обкома, а 28 августа 1938 года как враг народа исключен из членов ВКП (б).

Арестован, а затем приговорен к смертной казни и 25 февраля 1939 года расстрелян. Реабилитирован 1 декабря 1954 г., в партийном порядке — КПК при ЦК КПСС 22 марта 1956 г..

Награды 
 Орден Красного Знамени

Память 
Именем Петра Смородина названы:
 Улица Петра Смородина в Санкт-Петербурге
 Улица Петра Смородина в Липецке

В Санкт-Петербурге, на доме, где жил и работал Пётр Смородин (Большой проспект, 57), установлена мемориальная доска.

В селе Боринское Липецкой области, на доме, где родился Пётр Смородин, установлена мемориальная доска.

Примечания

Источники 
 Архангельский В. Петр Смородин. — Молодая гвардия, 1974.

Члены ВЦИК
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Первые секретари Волгоградского обкома КПСС
Революционеры России
Первые секретари ЦК ВЛКСМ
Расстрелянные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР

Репрессированные члены особых троек НКВД СССР
Первые секретари Волгоградского горкома КПСС
Вторые секретари Ленинградского обкома КПСС
Жители «дома Бенуа»
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Казнённые в 1939 году